Les Leges Iuliae (Lex Iulia au singulier) sont différentes lois romaines édictées par les Iulii :
 Lex Iulia de civitate Latinis danda de , relative à la citoyenneté romaine ;
 Lex Iulia de repetundis de  ;
 Lex Iulia municipalis de  ;
 Lex Iulia de vi publica, probablement vers  ;
 Lex Iulia de maritandis ordinibus de  ;
 Lex Iulia de adulteriis coercendis de